Genji puede signficar:
 Genji, segundo nombre que recibió el clan Minamoto.
 Genji Monogatari, historia escrita por Murasaki Shikibu.
 Era Genji, una era japonesa.
 Genji: Days of the Blade, un videojuego de PlayStation 3.